Алексей Иванович Колесников: Колесников, Алексей Иванович (род. 1961) — советский футболист.
 Колесников, Алексей Иванович (род. 1974) — российский борец, обладатель Кубка Мира по греко-римской борьбе и чемпион России.

Примечания